Dee Brown peut désigner :
 Dee Brown (1908-2002), historien ;
 Dee Brown (1968-), basketteur professionnel ;
 Dee Brown (1984-), basketteur professionnel ;
  (?-1978), joueur de football américain.